

Geografia
 Pointer Nunatak – nunatak della Terra di Coats in Antartide

Informatica
 Dangling pointer – puntatore che si riferisce ad un'area di memoria non più valida
 Instruction pointer – registro della CPU che conserva l'indirizzo di memoria della prossima istruzione
 Smart pointer – oggetti del linguaggio C++ che facilitano l'utilizzo dei puntatori
 Stack pointer – registro dedicato alla CPU che contiene l'indirizzo della locazione di memoria occupata dal top dello stack

Persone
 Anita Pointer – cantautrice statunitense
 Bonnie Pointer – cantante statunitense
 Keith Pointer – ex calciatore inglese
 Priscilla Pointer – attrice cinematografica, attrice teatrale e attrice televisiva statunitense
 Ray Pointer – calciatore inglese

Razze canine
 Pointer inglese – razza canina
 Pointer portoghese – razza canina
 Pointer turco – razza canina
 Pachón Navarro – razza canina

Altro
 Michael Pointer – personaggio dei fumetti creato da Brian Michael Bendis e Steve McNiven , pubblicato dalla Marvel Comics